Palazzo del seminario può riferirsi a diversi edifici:

Palazzo del seminario a Brindisi
Palazzo del seminario a Catania
Palazzo del seminario a Genova
Palazzo del seminario a Mazara del Vallo
Palazzo del Seminario a Rieti
Palazzo del seminario a Sansepolcro